Cetinje je lahko:

ime naselja v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem:
 Cetinje, pri Škočidolu, nem. Zettin, občina Vernberk

 mesto v Črni gori
 Cetinje (Črna gora)

ter
 Cetinje (pleme)

Naselja v Zvezni deželi Koroška